Sasagaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōsuke Sasagaki (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Takuya Sasagaki (* 1991), japanischer Fußballspieler